Wijer (watermolen)
 Wijer (België)